Ascherbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Ascherbach (Neuhaus am Rennweg), Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg, Thüringen

Gewässer:
 Ascherbach (Lichte), linker Zufluss der Lichte im Thüringer Schiefergebirge in Ascherbach, Stadt Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Ascherbach (Amper) – zwei rechte Zuflüsse der Amper in Bayern; flussabwärts:
 Ascherbach (Amper, Bergkirchen), Zufluss gegenüber dem Industriegebiet von Feldgeding, Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau
 Neuer Ascherbach, Mittellauf desselben vom Olchinger See bei Olching bis zum Ampersee oder Olchinger Autobahnsee bei Geiselbullach, beide  Stadt Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Ascherbach, linker Hauptoberlauf des Neuen Ascherbachs ab Puchheim
 Alter Ascherbach, rechter Zufluss des Neuen Ascherbachs bei Geiselbullach
 Ascherbach (Amper, Dachau), Zufluss in Dachau, Landkreis Dachau
 Kleiner Ascherbach, linker Zufluss des Gröbenbachs in Gröbenzell, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Ascherbach (Mindel), rechter Zufluss der Mindel vor Binkenhofen, Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern